Андрій Миколайович Савченко (10 липня 1972, Київ, Українська РСР, СРСР) — український хокеїст і тренер. Гравець національної збірної.

Спортивна кар'єра 
Вихованець київської Школи вищої спортивної майстерності. У першій лізі чемпіонату СРСР дебютував у 16-ть років. Виступав за команди України, Білорусі, Росії і США. Тричі його команди ставали переможцями Східноєвропейської хокейної ліги. У сезоні 1997/1998 він був повноцінним гравцем основи «Сокола». Більшу частину наступного чемпіонату виступав за московські «Крила Рад», а до складу киян приєднався наприкінці сезону (брав участь у всіх іграх стадії плей-оф). 2001 року чемпіоном СЄХЛ став «Беркут», у складі якого Андрій Савченко провів третину матчів від загальної кількості.

Грав за юнацьку збірну СРСР — срібного медаліста першості Європи 1990 року. Відзначився голом у ворота збірної Польщі. Разом з ним грали кияни Юрій Гунько, Олександр Кузьминський і Олексій Житник.

У складі національної збірної України грав на двох чемпіонатах світу у групі «С» і 2000 року в елітному дивізіоні (14 місце). Гравець студентської збірної України — переможця зимової Універсіади-1999.

Досягнення 
 Чемпіон Східноєвропейської хокейної ліги (1): 1998
 Переможець зимової Універсіади (1): 1999
 Чемпіон України (1): 2002
 Віце-чемпіон України (3): 2006, 2007, 2008
 Віце-чемпіон Європи серед юніорів (1): 1990

Статистика 

У збірних:

Посилання 
 

українські хокеїсти
Радянські хокеїсти
Хокеїсти ШВСМ (Київ)
Хокеїсти «Сокола» (Київ)
Гравці збірної України з хокею
Уродженці Києва
українські хокейні тренери
Хокеїсти «Сєвєрсталі»
Хокеїсти «Енергії» (Кемерово)
Хокеїсти американських клубів
Хокеїсти «Німана»
Хокеїсти ХК «Крила Рад» (Москва)
Хокеїсти «Крижинки» (Київ)
Хокеїсти «Беркута» (Київ)
Хокеїсти «Компаньйон-Нафтогаза»
Хокеїсти «Подола» (Київ)
Хокеїсти «Білого Барса»